Paul Carr (1934-2006) – attore statunitense
Paul Carr – chitarrista inglese e membro del James Taylor Quartet
Paul Carr (n. 1967) – rugbista scozzese
Paul H. Carr (n. 1935) – fisico e ricercatore
Paul Carr (n. 1961) – compositore di musica classica inglese